Berard de Prato, conegut també com a Tancredi de Prato i com "Nontigiova" fou comte de Prato, fill d'Albert II de Prato. És esmentat per darrers cops el 1140 i 1141. Governava Prato, Vernio, Mangona, Fucecchio, Certaldo, i Castiglione dei Gatti, i era el feudatari més important de la zona de Pistoia-Florència. Lotari III l'esmenta com un dels "principes nostre curi" (4 de juny de 1133); va rebre el monestir de Montepiano (1135 i 1136) i va ser a Pisa a un parlament el 1139. Es va casar amb Cecília, cohereva del comte Arduí de Palù o Palude que a més li va aportar l'extens patrimoni dels Cadolingis a Mangona i Vernio que havia heretat del seu primer marit Uguccione II. La segona dona Orrabile, fou regent del fill Albert IV de Prato (va tenir també una filla, Maria).

Comtes de Prato